Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 2011 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie. Tytuł wywalczył Polak Maciej Janowski.

Zwycięzców wyłoniono na podstawie sumy punktów zdobytych w czterech turniejach finałowych, rozegranych w Poole, Holsted, Pardubicach i Gnieźnie.

W każdym turnieju finałowym uczestniczyło 14 zawodników, którzy zakwalifikowali się fazy finałowej, oraz po 2 zawodników z tzw. „dzikimi kartami”.

Uczestnicy 
 Stali uczestnicy
  – Maciej Janowski, Patryk Dudek, Przemysław Pawlicki, Bartosz Zmarzlik, Piotr Pawlicki, Oskar Fajfer
  – Dennis Andersson, Simon Gustafsson
  – Darcy Ward
  – Dino Kovačić
  – Michael Jepsen Jensen
  – Wadim Tarasienko
  – Martin Vaculík
  – Aleksandr Łoktajew

 Zawodnicy z dzikimi kartami
 Poole –  Steven Worrall,  Jerran Hart
 Holsted –  Joe Haines,  René Bach
 Pardubice –  Václav Milík,  Mikkel Bech Jensen
 Gniezno –  Mikkel Michelsen,  Václav Milík

Wyniki

Pierwszy finał – Poole 
 Poole, 24 lipca 2011

Drugi finał – Holsted 
 Holsted, 28 sierpnia 2011

Trzeci finał – Pardubice 
 Pardubice, 1 października 2011

Czwarty finał – Gniezno 
 Gniezno, 9 października 2011

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 Darcy Ward najlepszy w I finale Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów
 Janowski najlepszy w Holsted
 IMŚJ: Janowski wygrał w Pardubicach
 IMŚJ: Janowski ze złotym medalem

2011
2011 w sporcie żużlowym